ФК Сељак  се може односити на више фудбалских клубова:
 ФК Сељак, Мале Пчелице
 ФК Сељак, Михајловац - бивши назив за ОФК Михајловац, Михајловац